Parczew – miasto w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim
 Parczew – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Parczew –  gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim
 Parczew – dawna gromada w powiecie ostrowskim
 Parczew – dawna gromada w powiecie parczewskim
 Parczew – stacja kolejowa na terenie Parczewa

Zobacz też 
 Bitwa pod Parczewem
 Dekanat Parczew
 Lądowisko Parczew-Szpital
 Parczew Kolejowa
 Powiat parczewski